Анатолий Николаевич Лагетко () — советский боксёр, мастер спорта СССР (1955 год), заслуженный тренер БССР (1975 год).

Биография 
Начал заниматься боксом в 1950 году. В 1955 году добился своего первого большого успеха, выиграв чемпионат РСФСР. Это достижение он повторил ещё трижды: в 1957, 1959 и 1964 годах. Также трижды становился серебряным призёром чемпионатов СССР (1955, 1956, 1961), и однажды — бронзовым (1958 год).

На XVI Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году стал обладателем бронзовой медали в лёгком весе (до 60 кг), уступив по очкам в полуфинале будущему чемпиону Ричарду Мактаггарту (Великобритания).

После окончания спортивной карьеры перешёл на тренерскую работу. В 1975 году был награждён медалью «За трудовую доблесть».

Выступления на чемпионатах СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1955 года — ;
 Бокс на летней Спартакиаде народов СССР 1956 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1958 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1961 года — ;

Ссылки 
 Лагетко Анатолий Николаевич

Боксёры СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1956 года
Заслуженные тренеры Белорусской ССР
Тренеры по боксу СССР